Anthony Peluso (né le  à North York, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canadien.

Biographie 

En 2007, il est repêché par les Blues de Saint-Louis en   au total. En 2009, il commence sa carrière professionnelle avec les Rivermen de Peoria dans la LAH. Il commence sa carrière en LNH avec les Jets de Winnipeg le  lors d'un match contre les Flyers de Philadelphie. En décembre 2013, il reçoit une suspension de trois matchs à la suite d'une mise en échec illégale face à Alex Goligoski.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2005-2006|| Otters d'Érié|| LHO|| 68|| 5|| 3|| 8|| 66|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| Otters d'Érié|| LHO|| 52|| 7|| 3|| 10|| 176|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Otters d'Érié || LHO|| 21|| 3|| 3|| 6|| 41|| -|| -|| -|| -|| -
|- 
| 2007-2008 || Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO || 42 || 4 || 11 || 15 || 83 || 14 || 2 || 1 || 3 || 12
|-
| 2008-2009|| Greyhounds de Sault-Sainte-Marie || LHO|| 36|| 9|| 6|| 15|| 68|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || Battalion de Brampton || LHO || 27 || 11 || 11 || 22 || 57 || 21 || 8 || 7 || 15 || 29
|-
| 2009-2010|| Aces de l'Alaska || ECHL || 27|| 4|| 7|| 11|| 48|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2009-2010 || Prairie Thunder de Bloomington || LIH || 2|| 0|| 1|| 1|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Rivermen de Peoria || LAH || 22|| 1|| 1|| 2|| 57|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Rivermen de Peoria || LAH || 62|| 5|| 2|| 7|| 102|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2011-2012 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 60|| 4|| 5|| 9|| 150|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||Rivermen de Peoria ||LAH || 36 || 5 || 6 || 11 || 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Jets de Winnipeg || LNH || 5 || 0 || 2 || 2 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg || LNH || 53 || 2 || 3 || 5 || 65 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Jets de Winnipeg || LNH || 49 || 1 || 1 || 2 || 86 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg || LNH || 35 || 1 || 4 || 5 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 22 || 0 || 2 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Bears de Hershey || LAH ||38 ||7 ||4 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Capitals de Washington || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 35|| 3|| 5|| 8|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 4|| 0|| 0|| 0|| 7|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 ||  Condors de Bakersfield || LAH || 35|| 3|| 5|| 8|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 ||  HC Slovan Bratislava || Extraliga Slo. || 7|| 1|| 2|| 3|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

| 148 || 4 || 10 || 14 || 220 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Joueur du Battalion de Brampton
Joueur des Aces de l'Alaska
Joueur du Prairie Thunder de Bloomington
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur des Jets de Winnipeg
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Condors de Bakersfield (LAH)
Joueur du HC Slovan Bratislava